Виктория Леонидовна Кошелева (англ. Victoria Kosheleva; род. 1990 году, в Москве) — российская художница.

Биография 
Родилась 9 мая 1990 года в Москве (Россия, СССР). Живёт и работает в Москве и Париже.

Закончила МГАХИ им. Сурикова факультет монументально-декоративной живописи в мастерской Лубенникова И.Л. и Максимова Е. Н. бывших студентов Дейнеки А. А.

В 2013—2014 училась в Нью-Йорке и работала художницей-постановщицей в театре при посольстве Эстонии, вернулась в Россию и через месяц получила приглашение на резиденцию Cité Internationale des Arts в Париже.

C 2014 года живёт и работает во Франции. В 2015 посещала «Свободные Мастерские» при ММСИ (мастерская Камышниковой Д.).

C 2016 года сотрудничает с фондом Владимира Смирнова и Константина Сорокина.

Член союза художников России и Москвы, член международной ассоциации художников Юнеско.

Групповые выставки 
 2021 — «Сырое и приготовленное» Российский этнографический музей, Санкт-Петербург.
 2016 — «Атлас». Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Москва.

Персональные избранные выставки 
 2021 — «Terra». Fabula Gallery, Москва.
 2021 — «Фантомный поцелуй». Триумф (галерея), Москва 
 2019 — «По волнам». Arttube, Казань.
 2017 — «Visions» Триумф (галерея), Москва.
 2016 — «Атлас». Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Москва.

Примечания 

Художницы России XXI века
Члены Союза художников России
Члены Союза художников Москвы